Le Championnat de France de rugby à XIII 1966-1967 oppose pour la saison 1966-1967 les meilleures équipes françaises de rugby à XIII au nombre de quinze.



Liste des équipes en compétition 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Quinze équipes participent au championnat de France de première division avec le retour de Carpentras.

Déroulement de la compétition

Classement de la première phase

Phase finale

Finale 

François Gril du Carcassonne ne joue pas la final.

Effectifs des équipes présentes

Notes

Références

Lien externe 
 Site officiel de la FFR XIII.

1967
Rugby à XIII en France en 1966
Rugby à XIII en France en 1967
Rugby a XIII
Rugby a XIII